Toldy László (1846–1919) történész, levéltáros
 Toldy László (1882–1929) zeneszerző, zenetudós, zenepedagógus